Lifeline puede referirse a:

 Lifelines (álbum de David Knopfler), un álbum del músico y compositor británico David Knopfler.
Lifeline (álbum de Ben Harper), álbum del cantautor estadounidense Ben Harper.
 Lifeline (canción), una canción de la banda de hard rock estadounidense Papa Roach.
 Lifeline (canción de Jamiroquai), una canción de la banda inglesa Jamiroquai.